О́берман () — немецкая фамилия.

 Оберман, Жозефина (род. 1983) — немецкая кёрлингистка.
 Оберман, Трейси-Энн (род. 1966) — английская актриса и сценарист.

de:Obermann